Elina Svitolina era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno da Aljaksandra Sasnovič.

In finale Karolína Plíšková ha battuto Lesja Curenko con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Elina Svitolina (secondo turno)
  Naomi Ōsaka (semifinale)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)

 Karolína Plíšková (campionessa) 
 Kiki Bertens (secondo turno)
 Dar'ja Kasatkina (primo turno)
 Anastasija Sevastova (quarti di finale)

Wildcard 

  Kimberly Birrell (secondo turno)
  Priscilla Hon (primo turno)

 Samantha Stosur (primo turno)

Qualificate 

  Destanee Aiava (secondo turno)
  Anastasija Potapova (primo turno)

 Harriet Dart (secondo turno)
 Marie Bouzková (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2019